Змагання з лижних гонок у скіатлоні серед чоловіків на зимових Олімпійських іграх 2014 пройшли 9 лютого. Місцем проведення змагань став лижно-біатлонний комплекс «Лаура». Змагання почалися о 14:00 за місцевим часом (UTC+4). Першу половину дистанції після масового старту — 15 км — учасники пройшли класичним стилем, потім поміняли лижі і палиці у спеціальній зоні і пройшли другу половину дистанції вільним стилем. У чоловічому скіатлоні взяли участь 68 спортсменів з 30 країн. Олімпійським чемпіоном 2010 року у цій дисципліні був шведський лижник Маркус Гельнер, який був близький до захисту свого титулу, але на фініші він поступився швейцарцю Даріо Колонья. Швейцарець, перемігши у скіатлоні, став дворазовим Олімпійським чемпіоном.

Бронзову медаль завоював норвежець Мартін Йонсруд Сунбю, який випередив на 0,1 секунди росіянина Максима Вилегжаніна. Після закінчення гонки російська делегація подала протест на дії Сундбю у фінішному створі. Після наради судді винесли норвежцю попередження, але результати гонки залишили без змін.

Медалісти

Результати

Примітки

Посилання 
 Результати на офіційному сайті зимових Олімпійських ігор